МГПИ

 Марийский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской
 Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева
 Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина
 Московский городской педагогический институт им. В. П. Потёмкина
 Московский гуманитарный педагогический институт
 Мичуринский государственный педагогический институт
 ЗАО «МГПИ» — бывший Московский Государственный Проектный Институт (головная проектная организация Минрадиопрома СССР)
 В прошлом
 Магаданский государственный педагогический институт
 Мурманский государственный педагогический институт

См. также 
 МГПУ (Московский городской педагогический университет)